Thorildsplan – parco pubblico di Stoccolma
 Thorildsplan – stazione della metropolitana di Stoccolma